Dulcia ist der Name folgender Herrscherinnen:
 Dulcia von Gévaudan (auch Dulcia I.; * 1095 oder 1100; † 28. November 1127 oder 1130), Gräfin der Provence und Vizegräfin von Millau
 Dulcia II. (Provence) (1165–1172), Gräfin der Provence